Тезонапа има више значења:

 Општина Тезонапа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тезонапа (Тезонапа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику